Frits Bouwmeester sr. (1848-1906), Nederlands acteur
 Frits Bouwmeester jr. (1885-1959), Nederlands acteur